Seznam slapov v Sloveniji.


Slapovi višine nad 100 metrov 

 Kloma (128 m)
 Skok (118 m)
 Fratarica (Veliki Drsnik, 112 m)
 Paverjev slap (Po Dolu, 110 m)
 Boka (106 m)
 Suha (105 m) (= Ukanška Suha?) 
 Brinta (104 m)
 Pirašica (102 m) 
 Zgornji Martuljški slap (Gornje stopnje - 101 m) 
 Jurežev slap (najvišji slap v Karavankah) (100 m)
 Slapovi Suhega potoka, Zadnja Trenta (111 m, 6 m, 15 m, 12 m)

Ostali slapovi 

 Rinka - slap Savinje (90 m)
 Sinji slap na Jezerskem; Vikijeva sveča?
 Hudi žleb (90 m)
 Gregorčičev slap (88 m)
 Savica (78 m)
 Slapišče Palenk (78 m) (Logarska dolina)
 Slap Črne vode (70 m) (pod Slemenovo špico)
 Sapet - Globišča (60 m)
 Cuc (60 m)
 Sovpat (60 m)
 Predelski slap (54 m)
 Spodnji Peričnik (52 m)
 Klavški slap (50 m)
 Skok - Parabola (slap)/(Fratarica) (48 m)
 Brložniški slap (40 m)
 Slap v Hudičevem žlebu (40 m)
 Azmiški slap (40 m)
 Orličje oz. Orglice (40 m)
 Pršjak (40 m, 8 m, 10 m, 7 m, 20 m, 8 m)
 Skočniki Belega potoka (31 m, 14 m, 27 m)
 Slapovi Zale (35 m, 12 m, 10 m)
 Slap Strešica (35 m)
 Čedca (do podora leta 2008 najvišji slap v Sloveniji) (30 m)
 Podlebelca (30 m)
 Zaročenca (30 m)
 Poličanka - drugi slap (30 m)
 Slap Male Pišnice (30 m)
 Kobilji curek (30 m)
 Savinka v bližini Kambreškega (29 m) z dvema manjšima slapovoma nad in pod njim
 Spodnji Martuljški slap (spodnja stopnja) (26 m)
 Veliki in Mali Beri (11 m, 36 m)
 Poličanka - tretji slap (25 m)
 Veliki Šumik - Lobnica (24 m)
 Božičev slap (25 m)
 Mostniški slapovi (Slapovi Mostnice) (21 m, 5 m, 5 m)
 Slap Stranice pod Trebešami (20 m)
 Slap Jelovščka (20 m)
 Slapišče Kosce (20 m)
 Slap Luknja (20 m)
 Nemiljski šum (20 m)
 Slap »Zob« Desnega Pščaka (20 m)
 Rastočki slapovi (20 m, 20 m)
 Veliki Možniški slap (18 m)
 Jermanovi slapovi (8 m, 15 m, 18 m)
 Tominčev slap (18 m)
 Slap Virje (17 m)
 Pekel - peti slap (Pekel pri Borovnici) (17 m)
 Pekel - drugi slap (Pekel pri Borovnici)  (17 m)
 Pekel - tretji slap - »Kozjak« (Pekel pri Borovnici) (20 m)
 Slap Pekel - Bohor (17 m)
 Zgornji Peričnik (16 m)
 Framski slap tudi Skalce (16 m) 
 Nežica (slap) (Tišenpoljski slapovi: 8 m, 15 m, 10 m; 20 m)
 Belopotoška slapova, Zadnjica (4 m, 15 m)
 (Beli slap na Savi med Trbovljami in Hrastnikom)
 Slap pod Iglico
 Slap Bojanca (15 m)
 Bezenski slap na Pokljuki (15 m)
 Spodnji Gregorčičev slap (15 m)
 Ruscov slap (15 m)
 Kozjak (15 m)
 Slap pod Kopišči (15 m)
 Slapova Ribnice v Bohinju (10 m, 15 m)
 Korošaški slapovi (10 m, 6 m, 5 m, 6 m, 15 m)
 Slap Kopiščnice (15 m)
 Vintgarski Šum v Blejskem Vintgarju (13 m)
 Bistriški Šum (13 m)
 Stegovniški slap (12 m ali 15? m)
 Slap Hudič babo pere (Slap pod Gozdašnico), 10 m
 Mali Šumik - Lobnica (10 m)
 Slapovi na Šumniku (10 slapov med 5 in 15 m)
Nadiža (slap) (10 m)
 Slap Loke (8 m)
 Rezmanov slap (8 m)
 Grmečica (8 m)
 Veli vir (8 m)
 Slap Ubijavnik (7 m)
 Slap Lucifer (Mokre peči)
 Bajdinški slapovi (8 m, 10 m, 5 m, 5 m)
 Driselpoh (7 m)
 Ptončev slap (7 m, 10 m)
 Ankova slapova (Jezersko) (7 m)
 Lehnjakov slap (6 m)
 Lahomniški sopot (4 m, 8 m)
 Mitovški slap
 Brdarjev slap
Mošeniško slapišče
Slap na Skoku
Slap Skok za bajto
Slap Ben